Die Badminton-Seniorenweltmeisterschaft 2019 fand vom 4. bis zum 11. August 2019 in Katowice statt. Folgend die Ergebnisse der Altersklasse O65.

Herreneinzel

Setzliste 
  Henry Paynter (Bronze)
  Søren Christensen (Viertelfinale)
  Bruni Garip (Gold)
  Graham Michael Robinson (Bronze)
  Stefan Ohras (2. Runde)
  Ole Krogh Mortensen (Viertelfinale)
  Curt Ingedahl (Viertelfinale)
  Per Mikkelsen (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
  Christine M. Crossley (Silber)
  Betty Bartlett (Bronze)
  Siew Har Hong (2. Runde)
  Marie-Luise Schulta-Jansen (Gold)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Peter Emptage / John Gardner (Bronze)
  Sushil Kumar Patet / Surendra Singh Pundir (Bronze)
  Jeppe Skov Jespen / Per Mikkelsen (Gold)
  Christian Hansen / Ole Krogh Mortensen (2. Runde)
  Curt Ingedahl / Bengt Randström (3. Runde)
  Sorasak Chompoonuchprapa / Pongsilpa Ritipong (Viertelfinale)
  Abdul Malique / Graham Michael Robinson (2. Runde)
  Jiamsak Panitchaikul / Prapatana Vasavid (Silber)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Betty Bartlett / Eileen M. Carley (Silber)
  Anna Bowskill / Sylvia Penn (Bronze)
  Siew Har Hong /  Rose Lei (zurückgezogen)
  Marguerite Butt / Brenda Creasey (Gold)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Henry Paynter / Siew Har Hong (Silber)
  Christian Hansen / Gitte Attle Rasmussen (Viertelfinale)
  William Metcalfe /  Rose Lei (2. Runde)
  Peter Emptage / Betty Bartlett (Gold)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament?id=14365F9A-47BD-4106-912D-0D0BE6E6370A

Senioren 2019
Seniorenweltmeisterschaft
Seniorenweltmeisterschaft 2019
Weltmeisterschaft 2019